Collegio uninominale Lazio 1 - 09 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Lazio 1 - 09 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020